«…Тут недалеко…» — малоизвестный короткометражный художественный фильм 1979 года, дипломная работа режиссёра Георгия Николаенко, обнаруженная сыном Юрия Никулина Максимом Никулиным в семейном архиве.

Сюжет 
Ветеран Великой Отечественной войны приехал в Москву, чтобы найти своих однополчан. Но в поисках друзей его преследуют неудачи: кто-то умер, кто-то переехал — и он растерянно бормочет таксисту, называя очередной адрес: «…Тут недалеко…». Наконец он встречает своего друга-солдата. Они идут в старый блиндаж, вспоминают погибших однополчан.

В ролях 
 Юрий Никулин — приезжий
 Лев Дуров — Рябьев, инспектор ГАИ
 Борис Токарев — таксист Пашка (Павел Сергеевич) (озвучивал Евгений Герасимов)
 Николай Смирнов — Пётр, однополчанин приезжего

Съёмочная группа 
 Сценарист и режиссёр: Георгий Николаенко
 Оператор: Анатолий Гришко
 Художник: Игорь Бахметьев
 Композитор: Александр Гольдштейн
 Дирижёр: Сергей Скрипка
 Художник по костюмам: Мариам Быховская 
 Художественный руководитель: Лео Арнштам

Технические данные 
 Цветной, звуковой
 Высшие курсы сценаристов и режиссёров при Госкино СССР. Мастерская А. Митты

Примечания 

Короткометражные фильмы СССР 1979 года
Короткометражные фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы-драмы СССР
Короткометражные фильмы на русском языке
Фильмы Георгия Николаенко
Фильмы о такси